Naselja u Hrvatskoj
 Pešćenica, naselje u sastavu općine Lekenik
 Pešćenica Vinička, naselje u sastavu općine Vinica
 Peščenica – Žitnjak, gradska četvrt u Zagrebu